Az 1948. évi nyári olimpiai játékokon a vízilabdatornát július 29. és augusztus 7. között rendezték. Olaszország első alkalommal nyert olimpiát, a magyar válogatott ezüstérmes lett.

Éremtáblázat
(Magyarország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A 18 csapatot 6 darab, 3 csapatos csoportba osztották. Az első csoportkörből az első két helyezett jutott a második csoportkörbe.

A második csoportkörben a csapatok 4 darab 3 csapatos csoportot alkottak, a csapatok az egymás elleni eredményeket az első csoportkörből magukkal vitték. Innen az első két helyezett jutott a harmadik csoportkörbe.

A harmadik csoportkörben a csapatok 2 darab 4 csapatos csoportot alkottak, a csapatok az egymás elleni eredményeket az első két csoportkörből magukkal vitték. Innen a csoportok első két helyezettje jutott a négyes döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig egy helyosztó csoportba kerültek.

A négyes döntőben és a helyosztó csoportban újabb körmérkőzéseket rendeztek, de a csapatok hozták magukkal a korábbi egymás elleni eredményeiket. A négyes döntő, valamint a helyosztó csoport végeredménye lett a torna végső sorrendje.

Első forduló

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Második forduló

G csoport 
A táblázat tartalmazza az A csoportban lejátszott Belgium – Egyesült Államok 4–4-es eredményét is.

H csoport 
A táblázat tartalmazza a D csoportban lejátszott Olaszország – Jugoszlávia 4–4-es eredményét is.

I csoport 
A táblázat tartalmazza a C csoportban lejátszott Hollandia – India 12–1-es eredményét is.

J csoport 
A táblázat tartalmazza az F csoportban lejátszott Franciaország – Argentína 4–1-es eredményét is.

Harmadik forduló

K csoport 
A táblázat tartalmazza
a B csoportban lejátszott Svédország – Spanyolország 4–1-es,
a G csoportban lejátszott Svédország – Belgium 1–1-es és
az I csoportban lejátszott Hollandia – Spanyolország 5–2-es eredményét is.

L csoport 
A táblázat tartalmazza
az E csoportban lejátszott Magyarország – Egyiptom 5–2-es,
a H csoportban lejátszott Olaszország – Magyarország 6–4-es és
az I csoportban lejátszott Franciaország – Egyiptom 3–3-as eredményét is.

Helyosztók

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a B csoportban lejátszott Svédország – Spanyolország 4–1-es és
a J csoportban lejátszott Franciaország – Egyiptom 3–3-as eredményét is.

Négyes döntő 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a H csoportban lejátszott Olaszország – Magyarország 6–4-es és
a K csoportban lejátszott Hollandia – Belgium 3–3-as eredményét is.

Végeredmény

Források 

1948
Vizilabda